Рабак — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Рабак — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Рабак — деревня в Стародорожском районе Минской области.

Россия 
 Рабак — село в Янаульском районе Башкортостана.
 Рабак — посёлок при железнодорожной станции в Куединском районе Пермского края.

Судан 
 Рабак — город, центр штата Белый Нил.